

Geografia

Austria 
 Kirchberg am Wagram – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Tulln
 Kirchberg am Walde – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gmünd
 Kirchberg am Wechsel – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Kirchberg an der Pielach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land
 Kirchberg an der Raab – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark
 Kirchberg bei Mattighofen – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Kirchberg in Tirol – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel
 Kirchberg ob der Donau – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Kirchberg-Thening – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land

Francja 
 Kirchberg – miejscowość

Luksemburg 
 Kirchberg-Plateau – dzielnica miasta Luksemburg

Niemcy 
 Kirchberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding
 Kirchberg – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau
 Kirchberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau
 Kirchberg an der Iller – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Kirchberg an der Jagst – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch-Hall
 Kirchberg an der Murr – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr
 Kirchberg im Wald – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen
 Kirchberg (Hunsrück) – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Kirchberg (Hunsrück) – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Kirchberg-Weihungstal = związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau

Szwajcaria 
 Kirchberg – gmina w kantonie Berno, w okręgu Emmental
 Kirchberg – gmina w kantonie St. Gallen

Osoby 
 Erich Kirchberg (1914-1928) – entomolog

Inne 
 Kirchberg – klasztor

Zobacz też 
 Erlbach-Kirchberg
 Kilchberg

Przypisy